Hoo kan syfta på:

 Hoo Peninsula – en halvö i Kent, England
 Hoo St Werburgh – en ort på halvön Hoo i Kent, England
 St. Mary Hoo – en ort på halvön Hoo i Kent, England
 Hoo, Thanet – en ort i Thanet, Kent, England
 Hoo, Suffolk – en ort och civil parish i Suffolk, England
 Ho-o – mytologiska kinesiska fåglar med rötter i förhistorisk tid